Любомирский () — польская фамилия.

Известные носители 
 
 Любомирский, Анджей (1862—1953) — польский депутат, литературный куратор, общественный, экономический и социальный деятель.
 
 Любомирский, Евсей Иосифович (1884—1977) — советский театральный критик и театровед.
 
 Любомирский, Здислав (1865—1943) — польский князь, юрист, политический и общественный деятель, 25-й президент Варшавы, член Регентского совета Королевства Польского.
 Любомирский, Иероним Августин (1647—1706) — польский государственный и военный деятель из рода Любомирских.
 
 Любомирский, Карл (род. 1939) — австрийский поэт.
 Любомирский, Каспер (1724—1780) — крупный польский магнат, генерал-лейтенант русской армии, староста хмельницкий, посол на сеймы.
 
 Любомирский, Михаил (1752—1825) — крупный польский магнат, генерал-лейтенант польской армии.
 Любомирский, Себастьян (ок. 1546—1613) — государственный деятель Речи Посполитой, бургграф, каштелян, староста, граф Священной Римской империи.
 
 Любомирский, Теодор Иероним (1720—1761) — польский князь, государственный и военный деятель Речи Посполитой, генерал-лейтенант, староста.
 
 Любомирский, Эдуард Михайлович (1796—1823) — польский поэт, дипломат, писатель, переводчик и историк.

Любомирская